Завод імені Малишева — українське машинобудівне підприємство, розташоване в Харкові
 Завод імені Малишева — станція Харківського метрополітену